La palabra Bangrajan hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Geografía 
Bang Rajan: Histórica ciudad situada al norte de Ayutthaya, Tailandia.

Cine 
Bangrajan o Bang Rajan: Película tailandesa dirigida por Tanit Jitnukul.